Подшивайлов — фамилия. Известные носители:
 Подшивайлов, Денис Протасович (1898—1962) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Подшивайлов, Григорий Трофимович (1901—1974) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.